Хорњи Поржичи могу бити:

 Хорњи Поржичи (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Хорњи Поржичи (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република